Нау́мкин (женская форма ) — русская фамилия, этимологически восходящая к еврейскому имени Наум (,  — утешенный). Известные носители:

 Наумкин, Василий Дмитриевич (1936—1993) — доменщик Магнитогорского металлургического комбината, дважды Герой Социалистического Труда.
 Наумкин, Виталий Вячеславович (род. 1945) — российский историк-востоковед, исламовед, политолог.
 Наумкин, Вячеслав Иосифович (1911—1984) — артист балета, балетмейстер и педагог.
 Наумкин, Иван Васильевич (1912—1980) — Герой Советского Союза, указ о награждении отменён.
 Наумкин, Игорь Геннадьевич (1965—2022) — российский шахматист, гроссмейстер (1990).
 Наумкин, Юрий Павлович (род. 1968) — российский прыгун в длину.

См. также